

Geografia 
Barazzone - frazione del comune di Casina

Persone 
Guillaume Barazzone - politico e avvocato svizzero